Akademia Morska w Gdyni
 Akademia Morska w Szczecinie
Zobacz też:
 Akademia Marynarki Wojennej